Angelo Messedaglia – politico italiano
 Filippo Cesare Messedaglia – architetto e ingegnere italiano
 Luigi Messedaglia – politico e medico italiano